

Zoologia
Ips – genere di coleotteri della famiglia dei curculionidi

Sigle
 Institutional protection scheme – Sistema di tutela istituzionale: accordo contrattuale o normativo stipulato da un gruppo di banche che tutela gli enti partecipanti e ne garantisce la liquidità e la solvibilità
 Inches per second – pollici al secondo
 Instrument Pointing System – sistema di puntamento dello Spacelab
 Intrusion prevention system – sistema di prevenzione delle intrusioni nella sicurezza informatica
 Ipotalamo-Pituitaria-Surrene – asse denominato "asse dello stress"
 Italian Prototype Series
 Inter press service – agenzia di stampa internazionale
 Initial Preferred Schedule
 In Plane Switching – tecnologia LCD sviluppata da Hitachi per migliorare l'angolo di visione e la riproduzione dei colori
 iPS cells – Induced pluripotent stem cells  – cellule staminali pluripotenti indotte, ovvero cellule "ringiovanite" allo stato embrionale attraverso la riprogrammazione di Yamanaka
 Solco intraparietale – solco sulla superficie laterale del lobo parietale
Indoor Positioning System – sistema di localizzazione spaziale all'interno di edifici e strutture coperte

Codici 
 IPS – codice identificativo del DME e dell'ILS pista 22 di Pescara, radioassistenze per la navigazione aerea